Pulau Bukabuka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Bukabuka (ö i Indonesien), Sulawesi Tengah, 
 Pulau Batudaka, ö, Sulawesi Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar